Alkaiosz (Ἀλκαῖος) néven ismert történelmi és mitikus alakok:

Történelmi alakok
 Alkaiosz (mütilénéi), görög költő
 Alkaiosz (messzénéi), epigrammaköltő
 Alkaiosz, komédiaköltő
 Alkaiosz és Philiszkosz, két epiküroszi filozófus, akiket i. e. 173-ban vagy 154-ben száműztek Rómából.

A mitológiában
 Alkaiosz tirünszi király, Perszeusz és Androméda fia
 Alkaiosz, Szicíliai Diodórosz szerint Akhilleusz eredeti neve, melyet azért kapott, mert a fentebb említett Alkaiosz leszármazottja.
 Alkaiosz, Héraklész fia Iardanosz egy rabszolganőjétől. A lüdiai Herakleidák ősének tartották. Szicíliai Diodórosz szerint Kleolausznak hívták.
 Alkaiosz, Androgeósz fia, Párosz szigetének ura.
 Alkaiosz, Margaszosz és Phillisz fia, a trójaiak káriai szövetségese, akit Megész ölt meg.

Kapcsolódó szócikkek 
 12607 Alcaeus kisbolygó

Források